The  1906 года  () - автогонка прошедшая на трассе в городе Бастонь, Бельгия 13 августа 1906 года .

Классификация

Примечания

Литература

Ссылки
 http://crazywheels.spb.ru/83.html - История проведения гонок в Арденнах с 1902 года с фотографиями
1906 год в автоспорте
Гран-при до Формулы-1